Krucjata – określenie religijnie sankcjonowanych wypraw zbrojnych w średniowieczu, podejmowanych przez państwa i rycerstwo katolickie Europy.
 Krucjata – seria książek fantastyczno-naukowych Jerry'ego Aherna.
 Krucjata – belgijska seria komiksowa autorstwa Jeana Dufaux (scenariusz) i Philippe’a Xaviera (rysunki)
 Krucjata – polski serial telewizyjny

Zobacz też 
 Krzyżowiec
 Krzyżowcy – czterotomowa powieść historyczna Zofii Kossak-Szczuckiej z dziejów pierwszej wyprawy krzyżowej.